Ray Richardson (1959), voetballer
Ray Richardson (1964), Brits schilder